Miejsca o nazwie Bradner:
 Bradner – wieś w USA, Hrabstwo Wood (Ohio) w stanie Ohio. Liczba mieszkańców w 2010 roku wynosiła 985
 Bradner – dzielnica w Abbotsford, Kolumbia Brytyjska, Kanada
 Bradner – stadion w Olean, Hrabstwo Cattaraugus, USA
 Bradner – laboratorium Harvard Medical School
 Bradner central Company – firma papernicza istniejąca od roku 1852
 Everett-Bradner House – historyczny dom w stylu gruzińskim w Goshen (village), New York

Osoby o nazwisku Bradner:
 Hugh Bradner (1915-2008) – amerykański fizyk i wynalazca ubrania z pianki neoprenowej używanego w sportach wodnych do ochrony przed utratą ciepła
 Scott Bradner – członek zarządu Internet Engineering Task Force